Sant'Aurea di Cordova martire, festeggiata il 19 luglio
 Sant'Aurea di Ostia martire, festeggiata il 20 maggio
 Sant'Aurea di Parigi badessa, festeggiata il 4 ottobre